Пам'ятники Миколаю Копернику встановлені в різних містах:
 Пам'ятник Миколаю Копернику у Варшаві
 Пам'ятник Миколаю Копернику у Вроцлаві
 Пам'ятник Миколаю Копернику в Зальцбурзі
 Пам'ятник Миколаю Копернику в Кракові
 Пам'ятник Миколаю Копернику в Коросно
  в Лодзі
  в Ольштині
  в Пйотркуві-Трибунальському
 Пам'ятник Миколаю Копернику в Познані
 Пам'ятник Миколаю Копернику в Торуні
 Пам'ятник Миколаю Копернику в Хожуві
  у Франкфурті-на-Одері
 Пам'ятник Миколаю Копернику у Фромборку 1909 року
 Пам'ятник Миколаю Копернику у Фромборку 1973 року
 Пам'ятник Миколаю Копернику в Чикаго

Пам'ятники Миколаю Копернику